Spojení písmen N a M může mít různé významy:

NM 
 CF-NM – kód ISO 3166-2 pro prefekturu Nana-Mambere
 Národní muzeum
 zkratka stanice metra Náměstí Míru
 normalizovaný moštoměr – stanovuje cukernatost vína
 US-NM – zkratka amerického státu Nové Mexiko
 námořní míle – jednotka délky
 SPZ okresu Nové Mesto nad Váhom

nm 
 nanometr – jednotka délky (10−9 m)

nM 
 nanomolární koncentrace – označení látkové koncentrace 10−9 mol·dm−3

Nm 
 newtonmetr – jednotka momentu síly